Esistono più comuni francesi con questo nome

Pérignac – Charente
Pérignac – Charente Marittima